U.S. National Championships 1882 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1882 roku w dniach 30 sierpnia – 2 września, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to druga edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1882 w Ameryce Północnej
1882 w tenisie ziemnym
US Open według lat